Поеди́нок в гора́х — название нескольких фильмов. Может означать:
 «Поединок в горах» — мексиканский фильм 1950 года.
 «Поединок в горах» — азербайджанский фильм 1967 года.

Примечания